Malden může být.

 Malden – tichomořský ostrov
 Malden (Illinois) – vesnice ve státě Illinois ve Spojených státech amerických
 Malden (Indiana) – obec ve státě Indiana ve Spojených státech amerických
 Malden (Massachusetts) – město ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických
 Malden (Missouri) – město ve státě Missouri ve Spojených státech amerických
 Malden (New York) – osada ve státě New York ve Spojených státech amerických
 Malden (Washington) – město ve státě Washington ve Spojených státech amerických
 Malden (Západní Virginie) – nezařazené území ve Západní Virginii ve Spojených státech amerických

Externí odkazy